wełna – surowiec włókienniczy
 wełna mineralna
 wełna szklana
 Wełna – rzeka, dopływ Warty
 Wełna – wieś w woj. kujawsko pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Janowiec Wielkopolski 
 Wełna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Rogoźno